Die Saison 1993/94 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 25. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1994. Dies schaffte die TSG Herdecke.

In die Oberligen mussten mit dem Pulheimer SC (Mittelrhein) und dem TV Scherberg zwei Mannschaften absteigen. Zudem zogen der SuS Oberaden (Westfalen) und die HSG Haltern-Sythen ihre Mannschaften zur nächsten Saison zurück.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
TSG Herdecke - TuS Niederpleis

TV Vallendar - Wuppertaler SV

Spvg Versmold - TV Korschenbroich

TV Mönchengladbach - Schalksmühler TV

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

TSG Herdecke

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TV Schwitten
 HSG Dortmund
 TV Cronenberg
 HSG Irmenach-Kleinich
 TV Scherberg

Absteiger aus der 2. Bundesliga:
 SpVg Versmold

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1993/94
Handballsaison 1993/94